Il nome Marco Ferrari può riferirsi a:
 Gian Marco Ferrari (1992-), calciatore italiano
 Marco Albino Ferrari (1965-), giornalista e scrittore italiano
 Marco Ferrari (1952-), giornalista, scrittore e autore televisivo italiano
 Marco Ferrari (1966-), ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Marco Virgilio Ferrari (1932-2020), vescovo cattolico italiano